1950 Голяма награда на Италия е 1-вото за Голямата награда на Италия и седми кръг от сезон 1950 във Формула 1, провежда се на 3 септември 1950 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Италия